2 miejscowości w Polsce: 
 Branno – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Gniewkowo 
 Branno – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Rzgów